Il toponimo Scărişoara può riferirsi a diverse località della Romania:
Scărișoara, comune del distretto di Alba
Scărișoara, comune del distretto di Olt